Jagiellonia Białystok w sezonie 2010/2011 przystąpiła do rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy,  Ligi Europejskiej (od III rundy) oraz Pucharu Polski (od 1/16).
Podsumowanie sezonu
Jagiellonia szybko okazała się czarnym koniem rozgrywek i przez większość sezonu zajmowała pozycję lidera ekstraklasy. W końcówce rywale okazali się lepsi i sezon 2010/11 klub zakończył z dorobkiem 48 pkt na 4 miejscu. Ze względu na zdobycie Pucharu Polski przez Legię Warszawa jako 4 drużyna ligi otrzymaliśmy kolejny raz prawo występów w I rundzie kwalifikacyjnej sezonu 2011/12 rozgrywek Ligi Europejskiej.
Kolejnym historycznym wydarzeniem tego sezonu był pierwszy start w eliminacjach do Ligi Europejskiej. Stało się tak dzięki zdobyciu w poprzednim sezonie Pucharu Polski. Rywalem białostoczan okazał się Grecki Aris FC, pomimo dość dobrej gry Jagiellonia musiała uznać wyższość rywala, tym samym zakończyła przygodę na europejskich arenach.

Mistrz Polski Juniorów
 Jagiellonia po raz czwarty w swojej historii zdobyła Mistrzostwo Polski Juniorów, tym razem pokonując w lipcu 2011 w turnieju w Ożarowie i Sandomierzu drużyny Górnika Zabrze, Bałtyku Koszalin i Zagłębia Lubin.

I poziom rozgrywkowy 
Rozgrywki toczą się w niezmienionej formie, drużyny z miejsc 15 i 16 spadają do 1 Ligi (2 poziom rozgrywkowy), zespoły z miejsc 2-3 występują w eliminacjach do LE, natomiast mistrz przystępuje do eliminacji do Ligi Mistrzów. W przypadku zdobycia przez mistrza także Pucharu Polski, prawo do gry w el. do ligi europejskiej zdobywa 4 drużyna ekstraklasy.

Tabela końcowa Ekstraklasy 

 W związku ze zdobyciem Pucharu Polski przez Legię Warszawa, w eliminacjach do Ligi Europejskiej zagra czwarta drużyna ekstraklasy Jagiellonia Białystok.

Mecze 
{| class="wikitable" style="width:100%;font-size:90%;text-align:center"
|-
!colspan=8 |Mecze i wyniki
!colspan=3 |Pozycja w lidze
|-
!width=45|Lp.
!Data
!width=120|Rozgrywki
! 
!
!width=120|Przeciwnik
!Wynik
!Strzelcy bramek
!
!
!Bramki
|-style="background-color:LightBlue"
|1 (1) || 29.07.2010 Saloniki || Liga Europy, III r. elim. || 5100 || D || Aris FC ||style="background-color:Maroon; color:White"| 1:2 || Grzyb 24' || colspan=3| 1 mecz
|-style="background-color:LightBlue"
|2 (2) || 5.08.2010 Białystok || Liga Europy, III r. elim. || 19000 || W || Aris FC ||style="background-color:SteelBlue; color:White"| 2:2 || Ronaldo 26(sam), Mehdi Nafti 66(sam) || colspan=3| odpadnięcie z rywalizacji
|-
|3 (215) || 8.08.2010 Wrocław || Ekstraklasa – 1 kol. || 8000 || W ||Śląsk Wrocław || style="background-color:SteelBlue; color:White"| 0:0 || || 9 || 1 || 0:0
|-
|4 (216) || 14.08.2010 Białystok || Ekstraklasa – 2 kol. || 5330 || D || PGE GKS Bełchatów || style="background-color:LimeGreen; color:White"| 3:1 || Frankowski 20'(k) 30' Makuszewski 76' || 2 || 4 || 3:1
|-
|5 (217) || 22.08.2010 Gdańsk || Ekstraklasa – 3 kol. || 6200 || W || Lechia Gdańsk || style="background-color:LimeGreen; color:White"| 1:2 || Kupisz 41' Skerla 82' || 2 || 7 || 5:2
|-
|6 (218) || 29.08.2010 Białystok || Ekstraklasa – 4 kol. || 6000 || D || Lech Poznań || style="background-color:LimeGreen; color:White"| 2:0 || Frankowski 71' Grosicki 87' || 2 || 10 || 7:2
|-
|7 (219) || 10.09.2010 Białystok || Ekstraklasa – 5 kol. || 6000 || D || Wisła Kraków || style="background-color:LimeGreen; color:White"| 2:1 || Grosicki 5' Frankowski 43'(k) || 1 || 13 || 9:3
|-
|8 (220) || 19.09.2010 Gdynia || Ekstraklasa – 6 kol. || 3200 || W || Arka Gdynia || style="background-color:Maroon; color:White"| 1:0 ||  || 1 || 13 || 9:4
|-style="background-color:PaleGoldenrod"
|9 || 22.09.2010 Świnoujście || PP - 1/16 || 2156 || W || Flota Świnoujście || style="background-color:LimeGreen; color:White"| 0:1 || Makuszewski 5' || colspan=3 | awans
|-
|10 (221) || 26.09.2010 Białystok || Ekstraklasa – 7 kol. || 6000 || D || Zagłębie Lubin || style="background-color:LimeGreen; color:White"| 2:0 || Grosicki 78' Kupisz 83' || 1 || 16 || 11:4
|-
|11 (222) || 02.10.2010 Zabrze || Ekstraklasa – 8 kol. || 6220 || W || Górnik Zabrze || style="background-color:LimeGreen; color:White"| 0:1 || Skerla 90' || 1 || 19 || 12:4
|-
|12 (223) || 16.10.2010 Białystok || Ekstraklasa – 9 kol. || 6000 || D || Polonia Bytom || style="background-color:LimeGreen; color:White"| 3:0 || Frankowski 29' 48' Kijanskas 90' || 1 || 22 || 15:4
|-
|13 (224) || 23.10.2010 Łódź || Ekstraklasa – 10 kol. || 9500 || W || Widzew Łódź || style="background-color:Maroon; color:White"| 4:1 || Frankowski 77' || 1 || 22 || 16:8
|- style="background-color:PaleGoldenrod"
|14 || 26.10.2010 Kielce || PP - 1/8 || 4661 || W || Korona Kielce || style="background-color:LimeGreen; color:White"| 0:1 || Makuszewski 19 || colspan=3 | awans
|-
|15 (225) || 29.10.2010 Białystok || Ekstraklasa – 11 kol. || 6000 || D || Polonia Warszawa || style="background-color:LimeGreen; color:White"| 1:0 || Frankowski 86' || 1 || 25 || 17:8
|-
|16 (226) || 06.11.2010 Warszawa || Ekstraklasa – 12 kol. || 21 963 || W || Legia Warszawa || style="background-color:Maroon; color:White"| 2:0 ||  || 1 || 25 || 17:8
|-
|17 (227) || 14.11.2010 Kielce || Ekstraklasa – 13 kol. || 13 967 || W || Korona Kielce || style="background-color:SteelBlue; color:White"| 1:1 || Grosicki 9' || 1 || 26 || 18:9
|-
|18 (228) || 20.11.2010 Białystok || Ekstraklasa – 14 kol. || 6000 || D || Cracovia || style="background-color:LimeGreen; color:White"| 4:2 || Grosicki 18' 39' Kupisz 42' Burkhardt 63' || 1 || 29 || 22:11
|-
|19 (229) || 28.11.2010 Chorzów || Ekstraklasa – 15 kol. || 5000 || W || Ruch Chorzów || style="background-color:SteelBlue; color:White"| 0:0 || || 1 || 30 || 22:11
|-
| || 03.12.2010 Wrocław || Ekstraklasa – 16 kol. || - || W ||Śląsk Wrocław || (przeł.) || || - || - || -
|- style="background-color:PaleGoldenrod"
|20 || 02.03.2011 Gdańsk || PP - 1/4 || 4500 || W || Lechia Gdańsk || style="background-color:SteelBlue; color:White"| 0:0 ||  || colspan=3 | 1 mecz
|-
|21 (230) || 05.03.2011 Wrocław || Ekstraklasa – 17 kol. || 2330 || W || PGE GKS Bełchatów || style="background-color:SteelBlue; color:White"| 0:0 ||  || 1 || 31 || 22:11
|-
|22 (231) || 08.03.2011 Białystok || Ekstraklasa – 16 kol.(zal) || 6000 || D ||Śląsk Wrocław || style="background-color:SteelBlue; color:White"| 1:1 || Frankowski 62'(k)  || 2 || 32 || 23:12
|-
|23 (232) || 12.03.2011 Białystok || Ekstraklasa – 18 kol. || 5800 || D || Lechia Gdańsk || style="background-color:Maroon; color:White"| 1:2 || Lato 60' || 2 || 32 || 24:14
|-style="background-color:PaleGoldenrod"
|24 || 16.03.2011 Białystok || PP - 1/4  || 3200 || D || Lechia Gdańsk || style="background-color:SteelBlue; color:White"| 1:1 || Skerla 37', (k) || colspan=3 | odpadnięcie z pucharów
|-
|25 (233) || 19.03.2011 Poznań || Ekstraklasa – 19 kol. || 23000 || W || Lech Poznań || style="background-color:Maroon; color:White"| 2:0 || || 2 || 32 || 24:16
|-
|26 (234) || 03.04.2011 Kraków || Ekstraklasa – 20 kol. || 18000 || W || Wisła Kraków || style="background-color:Maroon; color:White"| 2:0 ||  || 2 || 32 || 24:18
|-
|27 (235) || 10.04.2011 Białystok || Ekstraklasa – 21 kol. || 5875 || D || Arka Gdynia || style="background-color:LimeGreen; color:White"| 1:0 || Burkhardt 72 || 2 || 35 || 25:18
|-
|28 (236) || 16.04.2011 Lubin || Ekstraklasa – 22 kol. || 6879 || W || Zagłębie Lubin || style="background-color:LimeGreen; color:White"| 0:2 || Kijanskas 42'(k), Seratlić 64' || 2 || 38 || 27:18
|-
|29 (237) || 20.04.2011 Białystok || Ekstraklasa – 23 kol. || 5900 || D || Górnik Zabrze || style="background-color:LimeGreen; color:White"| 2:0 || Frankowski 20' Hermes 66' || 2 || 41 || 29:18
|-
|30 (238) || 30.04.2011 Bytom || Ekstraklasa – 24 kol. || 2800 || W || Polonia Bytom || style="background-color:Maroon; color:White"| 3:2 || Seratlić 50' Skerla 90' || 2 || 41 || 31:21
|-
|31 (239) || 07.05.2011 Białystok || Ekstraklasa – 25 kol. || 5800 || D || Widzew Łódź || style="background-color:Maroon; color:White"| 1:3 || Frankowski 90' || 2 || 41 || 32:24
|-
|32 (240) || 10.05.2011 Warszawa || Ekstraklasa – 26 kol. || 5523 || W || Polonia Warszawa || style="background-color:Maroon; color:White"| 2:0 ||  || 2 || 41 || 32:26
|-
|33 (241) || 13.05.2011 Białystok || Ekstraklasa – 27 kol. || 6000 || D || Legia Warszawa || style="background-color:SteelBlue; color:White"| 0:0 ||  || 3 || 42 || 32:26
|-
|34 (242) || 21.05.2011 Białystok || Ekstraklasa – 28 kol. || 2500 || D || Korona Kielce || style="background-color:LimeGreen; color:White"| 4:0 || Frankowski 52' 85' Kupisz 64' 76'  || 2 || 45 || 36:26
|-
|35 (243) || 25.05.2011 Kraków || Ekstraklasa – 29 kol. || 9041 || W || Cracovia || style="background-color:Maroon; color:White"| 3:0 ||  || 4 || 45 || 36:29
|-
|37 (244) || 29.05.2011 Białystok || Ekstraklasa – 30 kol. || 5565 || D || Ruch Chorzów || style="background-color:LimeGreen; color:White"| 2:1 || Frankowski 53' Grodzicki 78'(sam)  || 4 || 48 || 38:30
|}
 W kolumnie "L.p." obok numeru meczu rozgrywanego w danym sezonie podana jest w nawiasie (1) liczba meczów rozgrywanych w ekstraklasie (najwyższej klasie rozgrywkowej) lub innych rozgrywkach piłkarskich.

 Bilans sezonu 
Jagiellonia sezon 2010/11 w 
Ekstraklasie zakończyła na 4 miejscu z dorobkiem 48 pkt z bilansem: 14 zwycięstw, 6 remisów, 10 porażek, bramki 38:32. Na półmetku rozgrywek wywalczyła tytuł "Mistrza jesieni". Napastnik "Jagi" Tomasz Frankowski z 14 bramkami został królem strzelców polskiej ekstraklasy.

 Miejsca Jagiellonii po danej kolejce 
 
 Lider Ekstraklasy (kolejka po kolejce) 
 

 Strzelcy bramek 

 15 – Tomasz Frankowski (w tym; E - 14, PP - 1, LE - 0) 6 – Kamil Grosicki (E - 6, PP - 0, LE -0 ) 5 – Tomasz Kupisz (E - 5, PP - 0, LE - 0) 
 4 – Andrius Skerla (E - 3, PP - 1, LE - 0) 3 – Maciej Makuszewski (E - 1, PP - 2, LE - 0) 
 2 – Marcin Burkhardt (E - 2, PP - 0, LE - 0); Tadas Kijanskas (E - 2, PP - 0, LE - 0); Ermin Seratlić (E - 2, PP - 0, LE - 0) 
 1 – Rafał Grzyb (E -0, PP - 0, LE - 1); Hermes (E - 1, PP - 0, LE - 0); Jarosław Lato (E -1, PP - 0, LE - 0)'' 
 3 – samobójcze: (LE - Ronaldo Guiaro, Mehdi Nafti) oraz (E - Rafał Grodzicki)

 Skład i ustawienie zespołu 
 Runda jesienna 2010 
 bramkarze: Rafał Gikiewicz(*), Sebastian Kosiorowski, Piotr Lipka, Grzegorz Sandomierski, Jakub Słowik,
 obrońcy: Mariusz Gogol, Krzysztof Hus, Tadas Kijanskas, Igor Lewczuk, Alexis Norambuena, El Mehdi Sidqy, Andrius Skerla, Thiago Rangel Cionek,
 pomocnicy: Łukasz Bogusławski, Marcin Burkhardt, Franck Essomba, Rafał Grzyb, Hermes, Mladen Kašćelan, Tomasz Kupisz, Jarosław Lato, Maciej Makuszewski, Ndabenkulu Ncube,
 napastnicy: Tomasz Frankowski, Maycon(*), Bartłomiej Pawłowski, Jan Pawłowski, Przemysław Trytko,

 Runda wiosenna 2011 
 bramkarze: Piotr Lipka, Tomasz Ptak, Grzegorz Sandomierski, Jakub Słowik,
 obrońcy: Robert Arzumanjan, Tadas Kijanskas, Alexis Norambuena, Luka Pejović, Adam Radecki, El Mehdi Sidqy, Andrius Skerla, Bartosz Soczyński, Thiago Rangel,
 pomocnicy: Marcin Burkhardt, Franck Essomba, Rafał Grzyb, Hermes, Mladen Kašćelan, Tomasz Kupisz, Jarosław Lato, Maciej Makuszewski, Ermin Seratlić,
 napastnicy: Tomasz Frankowski, Przemysław Jastrzębski, Bartłomiej Pawłowski, Vuk Sotirović(*),
(*) – zawodnik, który przed końcem rundy zmienił klub

 Finał Ligi Juniorów 
Drużyna juniorów Jagiellonii zdobyła czwarty w historii tytuł Mistrza Polski.

Pozostałe mecze:
 Górnik Zabrze : Bałtyk Koszalin 6:0
 Górnik Zabrze : Zagłębie Lubin 1:3
 Bałtyk Koszalin : Zagłębie Lubin 2:0Tabela końcowa turnieju:'''

Powołania do reprezentacji

Zobacz też

Przypisy 

 

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2010 w polskim sporcie
2011 w polskim sporcie